Faulk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Jackson Faulk (1814–1898), US-amerikanischer Politiker und von 1866 bis 1869 Territorialgouverneur im Dakota-Territorium
 Dan Faulk (* 1969), US-amerikanischer Jazz-Musiker (Klarinette, Tenor- und Sopransaxophon) und Hochschullehrer
 Justin Faulk (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kevin Faulk (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Marshall Faulk (* 1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Folk (Begriffsklärung)